Tianlin peut se référer à :
 Xian de Tianlin, un district administratif de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Tianlin, un astérisme de l'astronomie chinoise.